Курусу-Куатия () — город в Аргентине на юго-востоке провинции Корриентес. Административный центр одноименного департамента.

Расположен в 312 км к югу от столицы провинции г. Корриентес.

Население в 2010 году составляло 34470 человек.

История 
Основан генералом Мануэлем Бельграно 16 ноября 1810 года, как Нуэстра Сеньора дель Пилар де Курузу Куатиа. Статус города получил 25 сентября 1888 года

Ссылки 
 Сайт города

Города провинции Корриентес
Населённые пункты, основанные в 1810 году